El refugi d'Ardericó és un refugi de muntanya a 1.326 m d'altitud del municipi de Pobla de Lillet (Berguedà) situat a l'est de la Serra del Catllaràs.

Referències

Enllaços externs 

 Bloc del refugi

Arderico, Refugi d'
La Pobla de Lillet